Indianbröd (Cyttaria) är ett släkte av svampar. Cyttaria (svamp) ingår i familjen Cyttariaceae, ordningen Cyttariales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar,  och riket svampar. 

Indianbröd är ätbara och som finns i södra Sydamerika och Australien. Svampen växer ofta på sydbokar och återfinns rikligt bland annat i skogarna på Eldslandet i sydligaste Argentina.

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Sporsäcksvampar